Northcott – miejscowość w hrabstwie Cornwall (Anglia)
 Northcott – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Northcott – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Northcott – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)